Caccobius:
 Caccobius — род жесткокрылых насекомых из семейства пластинчатоусых.
 Caccobius — род грибов из семейства Thelebolaceae.